Die Regionale Qualifikation zu den ICC Women’s World Cup Qualifiers 2019 besteht aus fünf regionalen Qualifikationsturnieren im Twenty20-Cricket für den ICC Women’s T20 World Cup Qualifier 2019 und den Women’s Cricket World Cup Qualifier 2021. Diese werden zwischen Februar und Juni 2019 ausgetragen und bestimmen fünf Teams, die sich für die Qualifikationsturniere des ICC Women’s T20 World Cup 2020 und den Women’s Cricket World Cup 2022 qualifizieren.

Format 
Die Turniere wurden in den fünf Regionen des International Cricket Council ausgetragen. Dabei qualifizierte sich jeweils ein Team aus Asien, Afrika, und Amerika, Europa und dem Ostasiatisch/Pazifischen Raum.

Übersicht

Regionale Qualifikationsturniere

Afrika 
Das Turnier wurde zwischen dem 5. und 12. Mai in Simbabwe ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Finale

Amerika 
Das  Turnier wurde zwischen dem 17. und 19. Mai in den USA ausgetragen.

Asien 
Das  Turnier wurde zwischen dem 18. und 27. Februar in Thailand ausgetragen.

Tabelle

Spiele

Europa 
Das  Turnier wurde zwischen dem 24. und 30. Juni in Murcia in Spanien ausgetragen.

Ostasien/Pazifik 
Das  Turnier wurde zwischen dem 5. und 11. Mai in Vanuatu ausgetragen.

Einzelnachweise 

Frauen-Cricket-Wettbewerb
Cricket-Wettbewerb (Twenty20)
Cricket 2019